Parco ima više značenja:
 Parco, Avellino
 Parco, Caserta
 Parco, Chieti